Meaubert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Meaubert (1827–1890), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Carl Meaubert (Eduard Meaubert; 1800–1863), deutscher Schauspieler
 Henriette Meaubert (1832–1893), deutsche Schauspielerin